Miejscowości w Polsce:
 Gałąźnia Mała
 Gałąźnia Wielka